Iso Korkiasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Korkiasaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Iso Korkiasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar